Osoby noszące nazwisko "Skarżyński":
 Ambroży Mikołaj Skarżyński (1787-1868) – generał brygady Wojska Polskiego
 Bolesław Skarżyński (1901-1963) – lekarz i biochemik, ojciec Jerzego
 Henryk Skarżyński (ur. 1951) – generał brygady Wojska Polskiego
 Henryk Skarżyński (ur. 1954) – profesor medycyny, otolaryngolog
 Jerzy Skarżyński (1924-2004) – artysta malarz, scenograf, pedagog, syn Bolesława
 Kazimierz Skarżyński (1792-1856) – generał brygady Wojska Polskiego
 Kazimierz Skarżyński (1887-1962) – sekretarz generalny Polskiego Czerwonego Krzyża
 Michał Skarżyński (ur. 1971) – polski reżyser dźwięku
 Stanisław Jan Skarżyński (1897-1920) – porucznik pilot Wojska Polskiego
 Stanisław Jakub Skarżyński (1899-1942) – podpułkownik pilot Wojska Polskiego
 Zygmunt Józef Skarżyński (1865-1915) – ksiądz i pisarz religijny

Inne znaczenia wyrazu "Skarżyński":
 pseudonim Czesława Aborowicza, żołnierza Batalionów Chłopskich

Zobacz też 
 Spławie – wieś będąca własnością Skarżyńskich herbu Bończa